Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2019 je 53. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 20. februarjem in 3. marcem 2019 v Seefeldu v Avstriji.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici

Zunanje povezave

 

2019
2019 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Seefeld in Tirol